Флорес, Франсиско (1959—2016) — президент Сальвадора в 1999—2004 годах.
 Флорес, Франсиско (венесуэльский футболист) (род. 1990) — венесуэльский футболист.
 Флорес, Франсиско (футболист, 1988) (род. 1988) — коста-риканский и никарагуанский футболист.